SWR, sigle formé par les trois lettres S,  W et R, peut faire référence à :
 Swiss International Air Lines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Südwestrundfunk (SWR), une société publique de radiodiffusion allemande ;
 Standing Wave Ratio (SWR) ou le rapport d'onde stationnaires (ROS), mesure de la réflexion d'un signal dans une chaine de traitement radiofréquence.